Papa Marcello I – papa della Chiesa cattolica dal 308 al 309
 Papa Marcello II  – papa della Chiesa cattolica nel 1555